Herdi ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Herdi (1890–1974), Schweizer Lehrer und Autor
 Fritz Herdi (1920–2014), Musiker, Schweizer Journalist, Buchautor